Руссо, Жан: Руссо, Жан-Жак (1712—1778) — французский писатель и мыслитель, философ. Также известен как музыковед, композитор и ботаник.
 Руссо, Жан Батист (1670—1741) — французский поэт и драматург.
 Руссо, Жан Батист Луи Жак (1780—1831) — французский ориенталист; был консулом и поверенным в делах в Персии и Турции.